Кре́йг Ду́глас Бе́ллами (; 13 июля 1979, Кардифф) — валлийский футболист, нападающий; тренер.

Беллами родился в Кардиффе, начал игровую карьеру в «Норвич Сити». Затем играл за «Ковентри Сити» и «Ньюкасл Юнайтед», во второй половине сезона 2004/05, выступал за Селтик за правах аренды. После вернувшись Премьер-лигу, играл за «Блэкберн Роверс», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Сезон 2010/11 провел на правах аренды в Чемпионшипе, в клубе своего детства «Кардифф Сити». Затем вернулся в «Ливерпуль» как свободный агент, спустя всего сезон, на постоянной основе вернулся в Кардифф. Помог команде впервые в истории выйти в АПЛ и впервые за полвека в высший дивизион Англии.

Беллами побеждал в Чемпионшипе, Кубке Лиги, Кубке Шотландии и Суперкубке Англии. Также играл в финале Кубка Англии и Лиги Чемпионов. Он неоднократно подвергался жёсткой критике из-за поведения на футбольном поле и вне его, но при этом тратил миллионы фунтов на благотворительность, а также основал футбольную академию в Сьерра-Леоне.

Дебютировал за первую команду Уэльса в 1998 году, сыграв 79 матчей и забив 19 голов. Был капитаном сборной с 2007 по 2011 год, после чего на некоторое время прекратил выступления за сборную. Вызывался в Олимпийскую сборную Великобритании, где принял участие на Олимпиаде 2012 в Лондоне, сыграв 5 раз и забив 1 гол.

Клубная карьера 
Беллами профессионально начал заниматься футболом в возрасте 9 лет, в академии «Бристоль Роверс». Спустя всего 2 года перешёл в молодёжную систему «Норвич Сити». 15 марта 1997 года в игре против «Кристал Пэлас» дебютировал за первую команду «Канареек». В том сезоне он отыграл всего 3 матча.

В следующем сезоне Беллами стал твердым игроком основного состава Норвич, что позволило заработать приглашения в сборную Уэльса. 22 августа 1998 года Беллами забил 5000 гол «Норвича» в чемпионатах, отправив мяч со штрафного в ворота, в победном матче с «КПР» 4:2. Несмотря на неплохой сезон он пропустил 2 месяца из-за травмы, полученной в столкновении с защитником «Вулверхэптона», Кэвином Мускэтой

В сезоне 1998/99 Беллами сыграл 45 матчей забив 19 мячей. Но уже следующей сезон был вынужден пропустить из-за травмы, полученной предсезонном матче с «Саутенд Юнайтед». Тогда он вернулся в строй лишь в апреле, сыграв всего 4 матча и забив 1 гол. Поскольку Норвич все ещё обитал в Первом Дивизионе (второй уровень), в межсезонье слухи отправляли юного таланта в «Ньюкасл», «Тоттенхэм», «Селтик» и «Уимблдон». В итоге 17 августа 2001 года Беллами перешёл команду Премьершипа «Ковентри Сити», за 6,5 млн фунтов. На средства вырученные от продаже Роби Кина в миланский «Интер», за 13 млн фунтов. Перед этим Крейг успел сыграть один матч сезона 2000/01 за «Канареек».

Следующие пять лет Крейг играл за «Ньюкасл Юнайтед», где стал главным голеодором, но поссорился с главным тренером Грэмом Сунессом. Причиной конфликта стало то, что Крейг проговорился одноклубникам о том, что собирается симулировать травм. Итогом конфликта послужило то, что в январе 2005 года Беллами был отправлен в аренду в шотландский «Селтик».

В 2006 году перешёл в «Ливерпуль», с которым дошёл в 2007 году до финала Лиги чемпионов. Тем же летом перешёл в «Вест Хэм Юнайтед» за 11 млн евро (как сообщали английские СМИ), покинув «Ливерпуль» из-за проблем с дисциплиной. В 2009 году перебрался в «Манчестер Сити», где у него позднее возникли разногласия с главным тренером клуба Роберто Манчини. 17 августа.

31 августа 2011 года, в последний день трансферного окна, на правах свободного агента Крэйг вернулся в «Ливерпуль», за который он играл ранее в сезоне 2006/07.
В том сезоне Крэйг стал обладателем Кубка Английской Лиги в составе Ливерпуля.

По окончании сезона 2011/12 Стюарт Пирс включил Крейга Беллами в список игроков Олимпийской сборной Великобритании, представляющих страну на Олимпиаде-2012 в Лондоне. В составе Олимпийской сборной Беллами дошёл до 1/4 финала, где его команда проиграла по пенальти сборной Южной Кореи.

Новый главный тренер Ливерпуля, Брендан Роджерс, подтвердил переговоры на тему возможного перехода Беллами в Кардифф Сити. 10 августа 2012 года, он официально стал игроком валлийского клуба, на правах свободного агента, подписав двух-летний контракт.. Уже 17 августа провел первую игру в составе Кардиффа, в победном матче с «Хаддерсфилд Таун». 15 сентября, забил первый гол за клуб, отправив мяч со штрафного в ворота Лидс Юнайтед, Кардифф выиграл матч 2:1. 2 октября, забил второй гол за Драконов, но уже в конце месяца получил травму голеностопа, только отправившесь от травмы колена и выбыв на пару недель из игры. 17 ноября, Беллами вернулся на поле после травмы в игре с Милдсборо, в стартовый состав он вернулся в игре с Дерби Каунти. Первый гол после возвращения, он забил победной игре с Блэкберном. Игра с Лестер Сити стала для Крейга 50-й за Кардифф. 16 апреля 2013 года, гол Беллами оформил выход Кардиффа в высший дивизион с 1962 года.

22 мая 2014 года объявил о завершении карьеры.

Академия в Сьерра-Леоне 
В 2007-м году Крэйг Беллами побывал в гостях у друга в Сьерра-Леоне. Зрелище разрухи глубоко впечатлило валлийца и предопределило его дальнейшую деятельность.
 
В августе 2010-го открыла двери футбольная академия Крэйга Беллами. Она расположена у Томбо, крупнейшей рыбацкой деревни Сьерра-Леоне. Тренировочное поле — однозначно лучшая футбольная площадка в стране. Обучающиеся получают образование в различных сферах, не ограничиваясь зелёным газоном. Беллами надеется, что из ребят вырастут хорошие врачи, учителя, юристы — будущие государственные лидеры. И уточняет: если кто-то из них когда-нибудь получит контракт в хорошем клубе, это будет для него отличным бонусом.
 
«Когда я впервые оказался здесь, у детей не было футбольных мячей. Они закатывали апельсины в носки, — делится воспоминаниями Беллами, — но они так любят игру, как любили её мы 20-30 лет назад. Из-за компьютеров, автомобилей и прочих увлечений наших детей сейчас сложно встретить на улице.
 
То, что я в состоянии помочь людям, находящимся в беде, дает мне куда больше радости, чем может дать профессиональный футбол».
 
Годом ранее Крэйг совместно с ЮНИСЕФ организовал в Сьерра-Леоне юношескую футбольную лигу. Это многое значит, учитывая, что национальный чемпионат в своё время был расформирован из-за недостатка средств. Уникальная структура обеспечивает подросткам посещение школы и определённые гарантии в области здравоохранения.

Достижения

Командные 
 Кубок Шотландии: 2005
 Суперкубок Англии: 2006
 Кубок Футбольной лиги: 2012

Личные 
 Забивал в Премьер-лиге за 8 разных команд.
 Молодой игрок года по версии ПФА (1): 2001/02
 Игрок месяца в Шотландской премьер-лиге (1): Март 2005
 Игрок сезона «Блэкберн Роверс» (1): 2005/06
 Игрок года Уэльса (1): 2007
 Лучший гол месяца в Английской премьер-лиге (2): Апрель 2006, Сентябрь 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Манчестер Сити»
 Профиль игрока на LFCHistory.net
 Профиль и новости об игроке на LiverBird.ru

Футболисты Уэльса
Игроки сборной Уэльса по футболу
Игроки олимпийской сборной Великобритании по футболу
Игроки сборной Уэльса по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Кардифф Сити»
Футбольные тренеры Уэльса